Kuang-čou FC () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí v Kuang-čou neboli Kantonu. Založen byl v roce 1954 pod názvem. Jedná se o osminásobného mistra Čínské lidové republiky a dvojnásobného mistra Asie (Liga mistrů AFC). Od sezóny 2011 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tchien-che s kapacitou 58 500 diváků. V roce 2020 začala výstavba nového stadionu s kapacitou 100 000 diváků, který by měl být otevřen v roce 2023.

Historie 
Založen byl v roce 1954 a působil na nižších ligových úrovních, než se roku 1993 stal profesionálním týmem. V roce 2007 Kuang-čou vyhrálo druhou divizi. O dva roky později byl klub zapleten do skandálu s ovlivňováním zápasů a za trest přeřazen do nižší ligy. Ve stejnou dobu klub odkoupila společnost Evergrande Real Estate Group a vložila do něj značné finance. Díky nim Kuang-čou ihned postoupilo zpět a následující sezónu dokonce získalo čínský mistrovský titul.

V roce 2013 tým získal i titul v Lize mistrů AFC, čímž se kvalifikoval na klubové mistrovství světa, kde obsadil konečné 4. místo.

Historické názvy 
Zdroj:

 1954 – Kuang-čou (Kuang-čou cu-čchiou ťü-le-pu)
 1984 – Kuang-čou Paj-jün (Kuang-čou Paj-jün cu-čchiou ťü-le-pu)
 1993 – Kuang-čou Apollo (Kuang-čou Apollo cu-čchiou ťü-le-pu)
 2001 – Kuang-čou Geely (Kuang-čou Geely cu-čchiou ťü-le-pu)
 2002 – Kuang-čou Siang-süe (Kuang-čou Siang-süe cu-čchiou ťü-le-pu)
 2004 – Kuang-čou Sunray Cave (Kuang-čou Sunray Cave cu-čchiou ťü-le-pu)
 2006 – Kuang-čou GPC (Kuang-čou  cu-čchiou ťü-le-pu)
 2010 – Kuang-čou Evergrande GPC (Kuang-čou Evergrande  cu-čchiou ťü-le-pu)
 2011 – Kuang-čou Evergrande (Kuang-čou Evergrande cu-čchiou ťü-le-pu)
 2015 – Kuang-čou Evergrande Tchao-pao (Kuang-čou Evergrande Taobao cu-čchiou ťü-le-pu)
2021 – Kuang-čou (Kuang-čou Evergrande Taobao cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 
 Chinese Super League (8×)
 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
 Čínský fotbalový pohár (2×)
 2012, 2016
 Čínský Superpohár (4×)
 2012, 2016, 2017, 2018

Vyhrané mezinárodní soutěže 
 Liga mistrů AFC (2×)
 2013, 2015

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1987–1989: Chinese Jia-A League
 1990: Chinese Jia-B League
 1991–1998: Chinese Jia-A League
 1999–2003: Chinese Jia-B League
 2004–2007: China League One
 2008–2009: Chinese Super League
 2010: China League One
 2011– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2009: Klub byl z důvodu korupčního jednání vyloučen z nejvyšší soutěži.

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky   

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1954
Sport v Kantonu